Стовп:
 Стовп (архітектура)
 Стовп (переносне значення)
 Вольтів стовп
 Сонячний стовп
 Ганебний стовп
 Хребетний стовп  — див. Хребет
 Стовп рідини
 Стовп (геральдика)
 Стовп Творіння — астрономічний термін

Див. також 
 Слуп — назва сіл у Польщі